Василий Прозоровский:
 Прозоровский, Василий Иванович (ум. 1570) — стольник и воевода.
 Прозоровский, Василий Петрович (ум. после 1687) — стряпчий, стольник и боярин.